Анте може да се односи на:

 Анте, продужетак подужних зидова
 Анте (име), лично име
 Анте (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Анте (ТВ серија)
 Анте у Фрушкој гори, археолошки локалитети